Dubourg ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Dubourg (1521–1559), Zivilrechtler und Parlamentsrat, calvinistischer Märtyrer, siehe Anne du Bourg
 Auguste-René Dubourg (1842–1921), Erzbischof von Rennes und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Jacques Barbeu-Dubourg (1709–1779), französischer Mediziner, Botaniker, Autor und Übersetzer
 Jean-Baptiste Dubourg-Miroudot (1717–1798), französischer Generalkonsul in Bagdad und Bischof von Babylon
 Louis-Alexandre Dubourg (1821–1891), französischer Genre- und Porträtmaler
 Louis William Valentine Dubourg (1766–1833), römisch-katholischer Bischof und Führer der katholischen Kirche in den frühen Jahren der USA
 Matthew Dubourg (1703–1767), irischer Violinist und Komponist
 Philippe Dubourg (* 1938), französischer Politiker
 Saori Dubourg (* 1971), deutsche Managerin
 Victoria Dubourg (1840–1926), französische Malerin

Siehe auch:
 Du Bourg